In der deutschen Bundesstadt Bonn fanden bisher zwei G7-Gipfel statt:
 G7-Gipfel in Bonn 1978, am 16. und 17. Juli 1978
 G7-Gipfel in Bonn 1985, vom 2. bis 4. Mai 1985